Armand Assante – attore statunitense
 Ernesto Assante – giornalista e critico musicale italiano
 Franco Assante – politico italiano
 Renato Assante – militare italiano
 Assanté – arrondissement del Benin

Pagine correlate 

 Asante
 Assanti